Шарик:
 Шарик — уменьшительная форма слова «шар».
 Шарик — село, Шацкий район, Рязанская область, Россия.
 Шарик — пёс, персонаж произведений Эдуарда Успенского о деревне Простоквашино.
 Шарик — бездомная собака, после опытной операции профессора Преображенского ставшая человекообразным существом (повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце»).

См. также 
 Шарики (значения)